es un torneo ficticio de artes marciales dentro del manga y anime Dragon Ball. El Tenkaichi Budōkai aparece en el volumen 3 de los 42 volúmenes de manga, y tiene un mayor enfoque en los primeros 16 volúmenes de la serie. El enfoque del Tenkaichi Budōkai llega a ser menor en el transcurso de la serie, debido a que los personajes principales ganan habilidades que son extraordinariamente superiores a las de los competidores promedio.

En Dragon Ball, el Tenkaichi Budōkai se celebra durante muchos años en la Isla Papaya; localizada en el hemisferio sur de la "Tierra".

Evolución del Tenkaichi Budōkai 
Al comienzo de la serie, el Tenkaichi Budōkai se celebraba cada cinco años; sin embargo esa cifra se redujo a tres años debido al creciente número de participantes. Al progresar el avance de la serie, el número de competidores que accedían a las finales se expandió de ocho a dieciséis finalistas y luego bajo a doce finalistas.

Así mismo se creó una división separada del torneo principal, denominada "categoría infantil", la cual separaba a los luchadores niños de los adultos. Más tarde en la serie, cualquiera que tuviera menos de 15 años no podía competir en el torneo de los adultos, aun cuando durante el  Tenkaichi Budōkai, Son Gokū de 12 años llegó a ser la persona más joven en pasar a la ronda de campeonato mientras competía contra los adultos. Son Gokū volvería a competir en dicha ronda a los 15 años, y luego ganaría el torneo contra Piccolo a los 18 años.

En el volumen 42, el torneo infantil fue descartado cuando a Pan y Oob se les permitió competir contra los peleadores adultos en el 28º Tenkaichi Budōkai.

Reglas del Tenkaichi Budōkai 
Los aspirantes deben pasar una prueba de fuerza, con los que sean seleccionados se arman los combates de la primera ronda mediante un sorteo donde los participantes deben extraer una bolilla numerada de una urna, a partir de ahí el sistema es de eliminación directa.

En sus comienzos los combates del torneo no tenían un tiempo límite, aunque a partir de la edición N.º 25 se estableció un tiempo límite de 30 minutos para cada encuentro. Si al finalizar el tiempo no queda un claro ganador, los jueces determinan quien gana el combate por puntos. Las condiciones para perder son:
 Caer fuera del ring (también se considera caer fuera del ring tocar otra superficie que no sea el tatami, aunque en los torneos Nº21,22 y 23, se permitía tocar o hacer uso de una pared al lado del tatami, ya que Goku, entre otros luchadores, uso esa pared para saltar o incluso llegó a ser destruida en diversas ocasiones).
 No levantarse antes de la cuenta hasta 10.
 Gritar ¡Me rindo!. También se considera si el otro participante queda inconsciente.
 En el manga, llorar también provoca la descalificación.

También se puede ser descalificado por transgredir las reglas:
 Se prohíbe el uso de armas o protección para el cuerpo.
 Se prohíbe luchar 2 adversarios contra 1.
 Pinchar los ojos o golpear áreas vitales no está permitido. Una excepción a dicha regla fue el golpe que Yamcha recibió por parte de Shen (Kamisama), que al tratar de esquivarlo le dio un cabezazo en los testículos, y aunque parecía haber sido sin querer al final se demostró que el golpe fue intencional.
 No se puede matar al contrincante.

Tenkaichi Budōkai - Ediciones Oficiales

El  Tenkaichi Budōkai

El 22º Tenkaichi Budōkai

El  Tenkaichi Budōkai

El 24º Tenkaichi Budōkai 
Este torneo se llevó a cabo nueve años después de la anterior edición, poco antes de que comenzase el torneo de Cell.
Aunque no fue presentado en la historia se sabe que su campeón fue Mr. Satán, quien venció en el último combate a Jewel y que también participaron Spopovich, Punta, Mighty Mask  y Killa . En cuartos de final, Satán gana a Spopovich y Killa vence a Migthy Mask. Jewel y Punta también se clasifican para las semifinales. En semifinales, Satán vence a Killa y Jewel le gana a Punta.
Como novedad, en esta edición del Torneo se incorpora la categoría infantil por 1.ª vez, cuya vencedora fue Videl, la hija de Satán.

Clasificación

El 25º Tenkaichi Budōkai 
Pasan siete años hasta que se realice otro torneo, Videl convence a Son Gohan para que participe amenazándolo con revelar a la gente de su identidad como Gran Saiyaman, Gohan informa a los Guerreros Z e inclusive Son Gokū es enterado y vuelve del más allá durante un día para participar. En la categoría infantil de esta edición del Torneo, Trunks y Son Goten se inscriben, llegando fácilmente a la final, y resultando ser Trunks el vencedor, por no respetar el acuerdo que había llegado con Son Goten. El Torneo como tal da comienzo, y solo se disputan 3 combates cuando este se ve interrumpido por los enviados de Babidi, Spopovich y Yamu, atacando a Gohan para extraerle su energía. Dado que la mayoría de los participantes persiguen a los enviados de Babidi abandonando el estadio, y por tanto, siendo descalificados, se decide realizar un Battle Royal con los 5 participantes que quedaron: Mr. Satán, Mighty Mask, Jewel, Killa y Androide 18. Jewel y Killa son vencidos rápidamente por Androide 18 y Mighty Mask respectivamente, para luego luchar entre ellos ignorando a Mr. Satán, Androide 18 rápidamente descubre quien es Mighty Mask y le desenmascara por lo que queda descalificado al ser en realidad dos personas (Goten y Trunks). Al final solo quedan Androide 18 y Mr. Satán, y este último logra ser ganador gracias a Androide 18, que le deja ganar solo si le da el dinero del primer premio, más 1 millón de zenis adicionales. Mr. Satán acepta incondicionalmente. 
 Clasificación 
 Torneo Inicial 
 Battle Royal

El 28º Tenkaichi Budōkai 
10 años después de vencer a Majin Buu, Gokū decide participar en el Tenkaichi Budōkai al sentir que un guerrero muy fuerte había llegado a inscribirse, se trata de Oob la reencarnación de la parte mala de Majin Boo. Este torneo es organizado diferente ya que los 12 finalistas deben eliminarse para pelear con el campeón de las anteriores ediciones, Mr. Satán. Por extrañas circunstancias, se elimina la categoría infantil (Temporalmente o excepcionalmente en esta edición del torneo) y quedan unificadas todas las edades en una única competición. Este torneo marca el final del manga, en el cual no se sabe el ganador. En el anime del mismo, se conoce que Son Goten se enfrenta a Pan, quedando esta última vencedora ya que Son Goten pierde a propósito por ella. Presumiblemente Mr. Boo deja vencer a Son Goten en su combate. También se revela que Captain Chicken abandona la competición, por lo que Kirano pasa a la siguiente ronda, en la cual Son Goten vence. No se sabe nada del hipotético combate entre Vegeta y Trunks en cuartos, cuyo ganador se enfrentaría a Pan en semifinales. Tampoco se sabe quién de los tres candidatos posibles (Vegeta, Trunks o Pan) luchó contra Satán en la final, aunque se da por hecho que Satán es, una vez más, el vencedor.,
 Clasificación

Tenkaichi Budokai - Otras ediciones

Rey Chapa - El Demonio (Devilman) - MutenRoshi 
Si bien no se mostraron imágenes de estos torneos, los personajes cuentan historias sobres las ediciones pasadas y sus ganadores. Uno de los Torneos fue ganado por el Rey Chapa sin ser tocado por ninguno de sus oponentes. Esto lo explica el Maestro Roshi en el episodio 85 de Dragon Ball en donde vemos pocas imágenes en un flashback. Es un misterio por qué no se presentó en el Torneo XXI y recién lo vemos en la edición XXII enfrentándose a Goku en las premiminares y perdiendo frente a él. Años más tarde, el Rey Chapa tendría su revancha nuevamente frente a Goku en las prelilminares del Torneo XXIII, sin embargo, sería derrotado de un solo golpe por Goku, que se consagraría campeón. 
El Maestro Roshi cuenta en el episodio 73 de Dragon Ball que el Demonio, peleador de Uranai Baba, ganó dos veces el Torneo de las Artes Marciales. Su técnica especial es el Resplandor del Diablo. Sin embargo, se presume que no la utilizó en los Torneos que participó ya que esta técnica mata al adversario y de utilizarla en el Torneo, quedaría automáticamente descalificado.  
Por último, queda el Maestro Roshi. Este es reconocido como el Dios de las Artes Marciales y cuenta en un capítulo de Dragon Ball Z que lo ganó varias veces. Si bien no se especifica cuántas veces fue vencedor, se presume que son, por lo menos, cinco. Esta deducción se hace debido a la alargada edad del Maestro Roshi, su apodo del Dios de las Artes Marciales, su fama reconocida mundialmente, su testimonio a Goku en la final del Torneo XXI en el que le dice que es la primera persona que casi le gana un combate, su testimonio en el que asegura haber ganado el Torneo varias veces y el hecho que lo vimos ganar un Torneo con el nombre de Jackie Chun.

Tenkaichi Budōkai Especial: El sucesor de Mr. Satán 
En el Episodio 41 de Dragon Ball GT titulado ¿Quién será el sucesor de Mr. Satán?, vemos como tras un periodo de calma en la tierra, Mr. Satán decide organizar un nuevo Torneo de Artes Marciales para nombrar un sucesor como campeón del mundo y así retirarse de las artes marciales. Como Gokū es pequeño ahora, Mr. Satán se las ingenia para hacerlo participar en el torneo infantil y no en el de adultos, pues es obvio que no desea enfrentarse a un contendiente tan poderoso. Vegeta se enfurece por no poder competir contra su rival, al no entrar en la categoría adulta, mientras presencia como Gokū es descalificado por un miedoso chaval que logra hacerle salir del Tatami. Por su parte, Pan sí que participa en el torneo adulto, pero al enterarse que el Torneo no es más que una tapadera para nombrar un sucesor de su abuelo Satán, prefiere retirarse a tiempo. No obstante, aparece un poderoso luchador durante el mismo: Papayaman (quien resulta ser Oob disfrazado), que logra enfrentarse a Satán en la Final. Mr. Boo se presenta en la mente de Oob y le dice que está prohibido ganar a Mr. Satán, el héroe de la Tierra, quien se ha convertido en un símbolo para la humanidad y no puede ser derrotado por nadie. Oob se deja ganar y Satán consigue por última vez el título de campeón, retirándose oficialmente invicto de los torneos de artes marciales.

Tenkaichi Budōkai Futuro: 100 años tras DBGT 
En el episodio 64 y final de Dragon Ball GT, tras el combate final contra Ih Shinron, el Dragón Oscuro de la bola de dragón de una estrella, Gokū victorioso se aleja en el lomo de Shenron con las Dragon Balls fusionadas a su cuerpo. En ese momento, se produce un salto temporal de 100 años tras esos sucesos, situándonos en la época del especial de televisión Dragon Ball GT: 100 años después. Vemos que se va a iniciar un Tenkaichi Budōkai en un tatami con cúpula situado en lo alto de un gran y moderno estadio. El Presentador homenajea a Gokū y Mr. Satán por los intensos combates celebrados en el pasado ya que el participante no es otro que Son Gokū Jr., el descendiente de esos grandes luchadores, quien espera a su rival en la final del Torneo. Su abuela Pan y amigo Puck se encuentran en las gradas animándole. El otro finalista se presenta: un niño con un aspecto idéntico a Vegeta; Vegeta Jr., para sorpresa de Pan que lo reconoce inmediatamente. Aparece también la madre de ese joven, una mujer ejecutiva de pelo celeste y se sienta junto a Pan, quién comprende que es la heredera de la Capsule Corp. y que los dos son familia de Bulma. 

Gokū Jr. y Vegeta Jr. inician el combate y tras unos golpes se encuentran igualados. Los dos, para sorpresa del otro y de los espectadores, se transforman en Super Saiyajin y continúan la pelea. En ese mismo instante Pan cree ver a su abuelo Son Gokū en las tribunas observando el combate de los niños y, después de ir a su encuentro, este ya no está. Son Gokū se había presenciado físicamente, tras un siglo de ausencia, para ver el progreso de los descendientes de la raza Saiyajin.

Tenkaichi Budokai - Otros Torneos

Cell Games 
El  es un torneo organizado por Cell, a diferencia del sistema de eliminación utilizado comúnmente en el Tenkaichi Budōkai, en este torneo los peleadores que quieran pasaran uno a uno a la plataforma a enfrentarse a Cell. Al inicio del torneo, hay un ring y, por lo tanto, la regla del "fuera del ring", sin embargo, Cell decide destruir el ring para eliminar esta norma y crear un torneo de supervivencia.

Torneo de Champa: Universo 6 vs Universo 7 
El Torneo Universal es un torneo de las artes marciales realizado entre el Universo 6 y Universo 7, correspondiente al arco argumental de la Saga del Torneo del Universo 6 en la serie Dragon Ball Super. 

Está organizado en un planeta en donde no hay nada, el cual está emplazado en la frontera entre ambos universos en un espacio neutro, Bills, el Dios de la Destrucción del Universo 7, junto con su hermano Champa, del Universo 6, deciden llevar a cabo la competición con algunas condiciones: sí Bills perdía, tendría que intercambiar la Tierra de su universo con la de su hermano Champa, pero sí Champa perdía, tendría que cederle la seis Super Dragon Balls que él había conseguido, pero Bills tendría que buscar la séptima por su propia cuenta. 

El equipo de Bills está formado por Son Goku, Vegeta, Piccolo, Mr. Buu y Monaka; mientras que el equipo de Champa está compuesto por Botamo, Frost, Cabba, Magetta y Hit.

Tras una serie de combates, el Universo 7 se declara ganador con Monaka ante la derrota fingida de Hit.

 Clasificación

El Torneo del Poder 
El Torneo del Poder ("力の大会 一 Chikara no Taikai"), es el Torneo organizado por los dos Zeno-samas, el del presente y futuro, correspondiente al arco argumental de la Saga de la Supervivencia Universal en la serie Dragon Ball Super.

Por petición de Son Goku, inspirado por buscar contrincantes competentes fuera del Universo 7, los dos Zeno-Sama deciden organizar un Torneo Masivo de artes marciales donde todos los universos cuyo desarrollo humano está por debajo de la media participarán: El Universo 2, Universo 3, Universo 4, Universo 6, Universo 7, Universo 9, Universo 10 y Universo 11; los 4 universos restantes quedan exentos por estar en los estándares más altos. Las reglas, sin embargo, serán Extremas: solo podrá sobrevivir un Único Universo (el ganador), siendo los demás completamente destruidos, incluyendo a sus respectivos Dioses Kaio-Shin y Dioses de la Destrucción, solo quedan exentos de ser eliminados los respectivos ángeles de cada universo. 

Cada universo deberá formar un grupo de 10 luchadores representantes que combatirán en modalidad "Battle Royale": Un Combate multitudinario de todos contra todos, simultáneamente. Esto hace un total de 80 luchadores participantes en el Torneo del Poder. Ante las inesperadas y estrictas normas, Son Goku solo dispone de unas horas para reclutar a los 10 miembros del Universo 7.

Los participantes, por parte del Universo 7, son: Son Goku, Krilin, Androide 18, Androide 17, Son Gohan, Piccolo, Vegeta, Ten Shin Han, Mutenroshi y Freezer, en reemplazo de Mr. Buu, quien se encuentra en hibernación y no hay forma de despertarlo.

Clasificación y participantes eliminados

Anoyoichi Budōkai 
El  es un torneo organizado por el Dai Kaiō en honor a la muerte del Kaiō del Norte, en el participan guerreros muertos de las cuatro regiones de la galaxia. En la final se enfrentan Paikuhan y Son Gokū, en el que Son Gokū vence, pero en realidad ambos fueron descalificados por tocar el techo del estadio.

Tenkaichi Daibudōkai 
El  es un torneo organizado por Gyosan Money en honor a su hijo Dollar, sucede durante la película Ginga Giri-Giri!! Butchigiro sugoi yatsu y es saboteado por Bojack.
Las reglas eran que durante la eliminatorias, los participantes lucharan en plataformas elevadas, quienes cayeran al agua son descalificados, el último en pie pasaba a las semifinales. Los semifinalistas viajarían a zonas especiales para enfrentarse a los discípulos de Mr. Satán. Quien venciera y regresara primero se enfrentaría a Mr. Satán en el combate final.

Participantes 

Dragon Ball